Islanders, qui signifie « insulaires » en anglais, peut faire référence à :

Sport 
 les Islanders de New York, franchise américaine de hockey sur glace évoluant en Ligue nationale de hockey ;
 les Islanders de Charlottetown, franchise canadienne de hockey sur glace évoluant en Ligue de hockey junior majeur du Québec ;
 les Islanders de Porto Rico, équipe professionnelle de football (soccer) ;
 Islanders Football Club, équipe islo-britannique de football (soccer) ;
 les Islanders de Capital District, ancienne franchise de hockey sur glace ayant évolué en ligue américaine de hockey ;
 les Islanders de Nanaïmo, ancienne franchise de hockey sur glace ayant évolué en Ligue nationale de hockey ;
 les Islanders d'Hawaï, ancienne franchise américaine de la ligue mineure de baseball.

Culture 
 The Islanders, groupe de musique chypriote ayant participé au concours Eurovision de la chanson 2010 ;
 The Islanders, série télévisée américaine (1960-1961) ;
 The Islanders, roman de Christopher Priest paru en 2011 ;
 Islanders, jeu vidéo sorti en 2019.